Мари́я Фаде́ева: 
 Фадеева, Мария Ивановна (род. 1958) — советская гребчиха (академическая гребля).
 Фадеева, Мария Николаевна (1910—1982) — советская гребчиха на байдарке.